Oorlogsvrijwilliger, iemand die zich vrijwillig aanmeldt om te dienen in een leger ten tijde van oorlog

 Specifiek
 Oorlogsvrijwilligers in buitenlandse dienst
 Oorlogsvrijwilligers in Nederlands-Indië, in de jaren 1940-1950
 Vrijwilligers in de Tweede Boerenoorlog, in Zuid-Afrika
 Vrijwilligersleger, leger in Zuid-Rusland tijdens de Russische Burgeroorlog
 Vrijwilligerslegioen Nederland, in de Tweede Wereldoorlog